Wayfarer peut désigner:

Wayfarer une paire de lunettes de soleil fabriquée par Ray-Ban
Wayfarer un album de Jan Garbarek
The Wayfarer, une peinture de Hieronymus Bosch de 1510
La Dodge Wayfarer (1949–1952) une voiture de la marque américaine Dodge.